Le nom ligne du plateau peut désigner plusieurs lignes de chemins de fer :
 la ligne de Grigny à Corbeil-Essonnes aussi dite ligne du plateau d'Évry en France ;
 la ligne Lausanne – Berne, aussi dite ligne du Plateau en Suisse.